MoM (ang. multiple of the median) – wielokrotność mediany
 MOM – mięso oddzielane mechanicznie
 MOM - Mars Orbiter Mission